Марія Арагонська:

Відомі представниці 

 Марія Арагонська (1403 — 18 лютого 1445) — інфанта Арагона, пізніше королева-консорт Кастилії.
 Марія Арагонська (29 червня 1482 — 7 березня 1517) — арагонсько-кастильська інфанта, королева Португалії (1500—1517). Представниця Трастамарського дому.